Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt eV, el centre aeroespacial alemany
 Docklands Light Railway, un sistema de trànsit ràpid i tren lleuger que es va obrir el 31 d'agost de 1987 a Londres est
 Dún Laoghaire–Rathdown, un comtat administratiu de la República d'Irlanda